PPO est un sigle qui peut signifier :
 en sciences, un code de polymère ;
 en sécurité publique, Police provinciale de l'Ontario.